Die Bob-Europameisterschaft 2016 wurde am 6. und 7. Februar 2016 in St. Moritz ausgetragen. Sie fand parallel zum siebten von acht Weltcup-Saisonrennen sowie zur Skeleton-Europameisterschaft 2016 statt.

Zweierbob Männer 
Datum: 6. Februar 2016

Viererbob Männer 
Datum: 7. Februar 2016

Zweierbob Frauen 
Datum: 6. Februar 2016

Medaillenspiegel

Weblinks 
 
 
 

2016
Sportveranstaltung 2016
Sportveranstaltung in St. Moritz
Wintersport (Schweiz)